Hágó, Maros megye
 Hágótanya, Kolozs megye